Plusieurs films portent le titre Un aller simple :
 Un aller simple, le film de José Giovanni sorti en 1971
 Un aller simple, le film de Laurent Heynemann sorti en 2001

Mais également :
 Un aller simple pour Maoré, le film d'Agnès Fouilleux sorti en 2009